Bilali ist der Familienname folgender Personen:
 Ibrahim Bilali (* 1965), kenianischer Boxer
 Suleiman Bilali (* 1976), kenianischer Boxer